Az MKV lehetséges jelentései:

 Miskolci Közlekedési Vállalat, az MVK Zrt. jogelődje
 Magyar Keleti Vasúttársaság
 .mkv, a Matroska Multimedia Format fájlkiterjesztése